В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA New Jersey 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Розмарі Казалс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Кенді Рейнолдс і Бетті Стов 6-2, 6-1.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Кенді Рейнолдс /  Бетті Стов (фінал)
 Розалін Нідеффер /  Таня Гартфорд (півфінал)
 Марін Луї-Гарпер /  Маріта Редондо (1-ше коло)

 Беттіна Бюнге /  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
 Ілана Клосс /  Шерон Волш-Піт (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова /  Пем Тігуарден (чвертьфінал)
 Лесті Аллен /  Вірджинія Вейд (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA New Jersey